Carnarvon eller Carnarfon kan syfta på:

Earl av Carnarvon – en engelsk titel

Geografi

Australien 

 Carnarvon, Western Australia, ort, 
 Port Arthur, Tasmanien, 
 Carnarvon Shire, Western Australia,

Storbritannien 

 Caernarfon, stad i Wales 
Caernarfon Castle – ett slott i Caernarfon

Sydafrika 

 Carnarvon (kommunhuvudort), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 
 Carnarvon Airport (flygplats i Sydafrika), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar